Das Wort Philister (von hebräisch:  pelischtim) bezeichnet:

 ein Volk, das um 1175 v. Chr. in der palästinischen Küstenlandschaft ansässig wurde und der Region Palästina den Namen gab, siehe Philister
 eine Person, die Kunst und Literatur gegenüber nicht aufgeschlossen ist, siehe Philister (Ästhetik)
 einen kleinbürgerlichen Menschen, siehe Spießbürger
 die im Berufsleben stehenden „Alten Herren“ einer Verbindung, siehe Alter Herr (Studentenverbindung)

Siehe auch: